Канцлер:

 Канцлер — ныне глава правительства в Германии и Австрии.
 Канцлер — руководитель высшего учебного заведения в США и странах содружества.
 
 Канцлер Ги — российская певица, музыкант, автор и исполнитель песен.

См. также